Esta é uma lista de cataratas mais altas da Terra.

Listas de massas de água
Quedas de água